«Франц Лир, Лигниц» («Franz Liehr Liegnitz») — немецкая фирма, занимавшаяся производством и дистрибуцией фортепиано во второй половине XIX — первой половине XX века, официальный поставщик Испанского Королевского Двора, обладатель Гран При Парижской Всемирной выставки 1937г.

История 
Фортепианная фирма Franz Liehr, Liegnitz (Франц Лир, Лигниц), также известная как Liehr (Лир) по единственному слову на крышке инструментов более поздних годов изготовления, была основана 1 апреля 1871 г. как Открытое Торговое Общество (OHG) Францем Лиром (Franz Liehr) и еще двумя участниками. В 1881 оба участника вышли из Общества, и Франц Лир стал единственным владельцем фирмы.
Основатель фирмы Франц Лир (12.09.1839 — 13.05.1899) происходил из многодетной семьи с небольшим достатком, поэтом сразу после окончания деревенской школы в возрасте 14 лет покинул отчий дом и поступил в ученики к столяру. После окончания обучения столярному делу, Франц Лир отправился странствовать по Германии, чтобы набраться опыта, и оказался в Берлине, где несколько лет работал на различных предприятиях по изготовлению музыкальных инструментов и фортепиано. Франц с увлечением изучал на практике все аспекты фортепианного производства и с годами приобрел обширные знания и большой практический опыт в этой области.

В 1870 г. Франц Лир с семьей переехал в Лигниц, где в 1871 г. открыл собственную фабрику по производству фортепиано. Он лично контролировал изготовление каждого инструмента, в том числе выполняя некоторые работы. Инструменты приобрели популярность благодаря их высокому качеству, приятному тону и насыщенному звучанию. Фабрика постоянно расширялась, так что в 1893 для фабрики было построено новое обширное здание.

В 1899 после смерти Франца фирму унаследовали его дети — сын Бруно (Bruno) и дочь. Бруно Лир получил основательное образование в области изготовления фортепиано и смог значительно расширить бизнес. Муж дочери Франца Лира Пол Ленерт (Paul Lehnert) занимался продажами в соседние Европейские страны (Испания, Швейцария). Его усилиями в марте 1907 г. фирма получила титул официального поставщика Испанского Королевского Двора (Königlich Spanischer Hoflieferant). Соответствующая надпись появилась на крышках инструментов второй строкой ниже названия самой фирмы: Franz Liehr Pianofortefabrik, Liegnitz.

В 20гг ХХ века мировой экономический кризис, последовавший за Первой Мировой войной и изменения в предпочтениях покупателей (появление радио, звукозаписи) привели к разорению огромного числа производителей фортепиано в Германии.

Благодаря постоянным инновациям, индивидуальному подходу, продуманной маркетинговой политике, выразительному звуку, высокой надежности и современному внешнему виду инструментов, даже в кризисные времена компания Liehr продолжала успешно продавать свои инструменты, как широкой публике, так и взыскательным профессионалам.

К 30гг, когда ссылка на титул поставщика Испанского Королевского Двора стала выглядеть старомодно, на крышке инструментов осталось только одно слово Liehr, выполненное крупными золотыми буквами в готическом шрифте, что полностью соответствовало настроениям того времени.

В 1937 г. фортепиано фирмы Liehr были представлены Германией на крупнейшем и самом авторитетном международном форуме того времени — Всемирной Парижской Выставке и получили Гран При.

Фирма Liehr успешно просуществовала до фирма существовала до 1945г. и прекратила деятельность с окончанием Второй мировой войны (один источник указывает год ликвидации фирмы 1948 ).

Количество произведённых инструментов 
За весь период существования фирма Liehr произвела около 12тыс. инструментов (Гросбах, Атлас номеров пианино. Grossbach, Atlas der Piano-Nummern). Хотя Атлас имеет информацию только до 1925г, встречаются инструменты с номерами 12ХХХ, произведенные после 1937 г.

1900 — 5800

1905 — 6100

1910 — 7200

1915 — 8100

1920 — 9656

1925 — 10000

Позднее 1937 — 12ХХХ

Инструменты фирмы Liehr периодически встречаются на аукционах, преимущественно в Германии и близлежащих европейских странах. В России инструменты этой фирмы редки, те единичные экземпляры, которые встречаются, появились в основном после Второй Мировой войны.

Общие характеристики инструментов 
Инструменты, произведенные фирмой Liehr отличаются огромным разнообразием моделей и отделки, поскольку большинство инструментов изготавливалось по индивидуальному заказу.

Компания использовала все современные достижения и изобретения для усовершенствования инструментов. Основными известными инновациями компании Liehr являются:

— современный дизайн корпуса пианино и роялей. Уже в конце 30гг Liehr применила принципиально новый дизайн корпуса, который стал доминирующим для фортепиано в 50-70гг.

— тенденция к уменьшению размеров инструментов. В августе 1936г публике было представлено самое маленькое пианино «Optimus», высотой 98 см, шириной 136 см и весом 150 кг. Также фирмой Liehr сконструирован мини-рояль длиной всего 150 см, который, несмотря на маленькие габариты, имел насыщенное звучание и получил многочисленные положительные отзывы профессионалов.

— встроенная в верхнюю крышку выдвижная электрическая подсветка для освещения клавиатуры и нот (получен патент)

— пианино и рояли со встроенной опцией «эффект клавесина» — «Cembalo Einbau» (получен патент)

— фортепиано с самостоятельным аппаратом для записи нот (получен патент)

Инструменты фирмы Liehr отличаются высокой конструктивной надежностью: дополнительное ребро жесткости для рамы, увеличивающее ее прочность, дополнительные крепежи для клавиатуры. Данные элементы, однако, встречаются и у некоторых других производителей фортепиано.

На концертных роялях фирмы Liehr (длиной 235 см) играли выдающиеся пианисты первой половины 20в, такие как Конрад Ансорге (Conrad Ansorge) и Вильгельм Бакхауз (Wilhelm Backhaus).

Звук инструментов Liehr полный и насыщенный, с глубоким мощным басом и чистым, ясным и выразительным дискантом. Сбалансированный классический звук.

Примеры звучания 
Franz Liehr Baby Grand

Franz Liehr Liegnitz — 5